Microhydrula är ett släkte av nässeldjur. Microhydrula ingår i familjen Microhydrulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Microhydrula